FC Sachsen Leipzig (celým názvem: Fußball-Club Sachsen Leipzig) byl německý fotbalový klub, který sídlil v saském městě Leipzig. Založen byl v roce 1990 po fúzi klubů BSG Chemie Böhlen a BSG Chemie Leipzig a odkazuje k tradici předválečného TuRa Leipzig. V roce 2009 vyhlásil bankrot a soudním rozhodnutím zanikl k 30. červnu 2011. Po vyhlášení insolvence byl založen nový klub SG Sachsen Leipzig, který ovšem zanikl po stejných potížích v roce 2014.

Příznivci klubu už v roce 1997 založili vlastní sportovní sdružení BSG Chemie Leipzig snažící se navázat zejména na tradici 60. let, svou novou cestu však tehdy začal na nejnižším stupni německého ligového systému – v 3. Kreisklasse Leipzig – Staffel 1. Obnovený klub Chemie Leipzig se po zániku legálního nástupce hlásí ke dvěma titulům mistra NDR (1951, 1964) a zisku dvou východoněmeckých pohárů (1957, 1966), kterého dosáhlo původní BSG Chemie Leipzig.

Své domácí zápasy odehrával na Alfred-Kunze-Sportparku s kapacitou 10 889 diváků.

Historické názvy 
 1990 – fúze BSG Chemie Böhlen a BSG Chemie Leipzig ⇒ vznik FC Sachsen Leipzig (Fußball-Club Sachsen Leipzig)
 2011 – zánik původního klubu ⇒ vznik SG Sachsen Leipzig (Sportgemeinschaft Sachsen Leipzig)
 2014 – zánik

Umístění v jednotlivých sezonách

FC Sachsen Leipzig (1990–2011) 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1990–1991: DDR-Oberliga
 1991–1994: Fußball-Oberliga Nordost Süd
 1994–2000: Fußball-Regionalliga Nordost
 2000–2001: Fußball-Regionalliga Nord
 2001–2003: Fußball-Oberliga Nordost Süd
 2003–2004: Fußball-Regionalliga Nord
 2004–2008: Fußball-Oberliga Nordost Süd
 2008–2009: Fußball-Regionalliga Nord
 2009–2011: Fußball-Oberliga Nordost Süd

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

SG Sachsen Leipzig (2011–2014) 
Stručný přehled

Zdroj: 

 2011–2014: Sachsenliga

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 FC Sachsen Leipzig na Abseits Soccer.com 

Zaniklé německé fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1990
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2011
Sachsen